Дихотомия Восток-Запад — понятие в социологии и культурологии, используемое для описания различий между восточной и западной цивилизацией. Данная дихотомия является не географической, а культурной, границы Запада и Востока не являются чёткими и складываются в представлении каждого народа индивидуально. Исторически мусульманские и азиатские народы относят к Востоку, в то время как Западную Европу, США и некоторые другие регионы — к Западу.

Разделение 
Границы между цивилизациями проходят не по географическому, а по культурному принципу. Так Австралия традиционно считается страной западной культуры, а большинство мусульманских стран, вне зависимости от их географического положения, принято считать странами Востока. Границу культур особенно трудно провести в регионах культурного разнообразия, особенно в таких как Турция, Азербайджан, Албания, Македония, Босния и Герцеговина, чьи граждане могут идентифицировать себя частью как восточного, так и западного мира, в зависимости от этнической или религиозной принадлежности. Кроме того, жители разных частей мира воспринимают границы по-разному: например, некоторые западноевропейские и заокеанские исследователи определяют Россию как Восток (хотя большинство считает её "дополнительной частью Запада"), в то время как исламские народы воспринимают Россию и вообще все христианские страны как часть западного мира.

Помимо России и Турции, неоднозначно отнесение Израиля к западному или восточному миру, из за специфики религиозной принадлежности, развитой экономики, сильной вестернизации, а также участия во многих западных институтах и организациях (UEFA, Евровидение, европейские олимпийские комитеты), из-за конфликтов и геополитической удалённости с пограничными государствами Ближнего Востока.

Кроме дихотомии "Восток - Запад" существует представления о более сложной классификации. Например, Цирель С.В. делит культуры на тёплые и холодные. Холодные общества – это те общества, где люди договорились о правилах игры (неважно, как они называются – законы, обычаи, традиции, сакральные заповеди и т.д.) и более не нуждаются в налаживании личных отношений для разрешения стандартных ситуаций (наиболее близки к этой дефиниции развитые страны и страны выше среднего уровня довод в самых разных частях мира: Европа, (Германия и т.д.), Азия (Китайская Республика и т.д.), Северная (США и Канада) и Латинская Америка (Коста-Рика и т.д.)). В таких обществах основное разнообразие институтов сосредоточено на верхних уровнях их иерархии и предназначено для разрешения сложных ситуаций. Тёплые общества – это те, где люди, наоборот, не сумели договориться об общих правилах, и вынуждены компенсировать их отсутствие (иначе говоря, одновременное существование различных правил) личными взаимоотношениями (в том числе коррупционного характера) или временными драконовскими правилами и виртуальной мистической связью каждого с вождём. Отсутствие действенного права вынуждает перманентно обращаться к его первоисточникам, в том числе представлениям о справедливости, поэтому справедливость, часто понимаемая как всеобщее равенство доходов и даже равное бесправие, занимает высокое место в шкале ценностей. И в то же время отсутствие регулятора справедливости (права, обычая и т.д.) очень часто ведёт к большей несправедливости и большему имущественному расслоению, чем в холодных обществах. В настоящее время можно даже указать формальный экономический критерий выделения тёплых обществ – значение коэффициента Джини ≥ 0,44-0.47. Тёплые общества также часто отличаются неустойчивостью политических режимов и высоким уровнем преступности.
Если сравнить эту оппозицию с классической оппозицией Запад vs Восток, то легко заметить, что оппозиция Запад vs Восток характеризует в первую очередь тип институтов, а оппозиция "холодные общества" vs "тёплые общества" – количество институтов и их устойчивость. Нетрудно понять, что к тёплым культурам прежде всего относится Россия и её западные соседи, а также часть стран Латинской Америки. Ещё в ту же категорию можно было бы зачислить страны Тропической Африки, однако они столь молоды, что многие из них ближе к самим вторичным ранним политиям, чем к тёплым культурам, сохранившим некоторые их черты.

История 
Представления о коренном различии между Западом и Востоком сложились в европейской науке об обществе ещё в XVIII в. Особенно отчётливо эти представления выражены, например, в «Персидских письмах» Ш. Монтескьё. Изначально данные различия трактовались как «отсталость» восточных стран в техническом и экономическом плане (например отсутствие частной собственности, традиционализм практически во всех сферах жизни). Однако в связи с процессами модернизации в восточных странах в последующие годы в настоящее время экономические критерии не могут служить основаниями разделения мира на Запад и Восток. В XX веке получила распространение теория разделения мира именно по культурным критериям. По мнению антиковеда Э. Д. Фролова, уже в греко-персидские войны (V век до н. э.) «по­бе­до­нос­ное от­ра­же­ние гре­ка­ми втор­же­ний пер­сов на Бал­кан­ский полуостров... про­ло­жи­ло раз­гра­ни­чи­тель­ную чер­ту ме­ж­ду Ази­ей и Ев­ро­пой, что на многие ве­ка не­га­тив­но ска­за­лось на про­цес­се взаи­мо­дей­ст­вия и сбли­же­ния ци­ви­ли­за­ций Вос­то­ка и За­па­да». В то же время Фролов отмечает, что период эллинизма стал временем бо­лее об­ще­го, относительно про­дук­тив­но­го взаи­мо­дей­ст­вия зап. и вост. ци­ви­ли­за­ци­он­ных на­чал.

В «Манифесте Коммунистической партии» отмечалось: «Буржуазия подчинила деревню господству города. Она … вырвала значительную часть населения из идиотизма деревенской жизни. Так же как деревню она сделала зависимой от города, так варварские и полуварварские страны она поставила в зависимость от стран цивилизованных, крестьянские народы – от буржуазных народов, Восток – от Запада».

Японский синолог Татибана Сираки в 1920-е годы писал о необходимости объединить Японию с Китаем и другими азиатскими странами (за исключением Центральной Азии и Ближнего Востока) в формирование «Новый Восток», которое могло бы объединить Восток в противовес Западу. Япония пользовалась идеями этой концепции в пропаганде во время Второй мировой. Во время Холодной войны в 1957 Мао Цзэдун заявил: «Это война между двумя мирами. Западный Ветер не может одержать победу над Восточным Ветром, Восточный Ветер должен взять верх над Западным Ветром».

Экономические и социально-культурные аспекты 
Часто различные псевдоучёные социологи и политики любят использовать термин «восточный мир» как синоним бедности, отсталости, политической коррупции, безграмотности, неуважения прав человека, тоталитаризма и авторитаризма, рассадника диктаторских режимов (в противовес «западному миру» — богатому и процветающему, уважающему права человека, с демократией и средним классом, высоким уровнем жизни и развитой экономикой). Но такое наполнение термина «восточный мир» является ошибочным. После Второй мировой войны целый ряд восточных стран достиг высокого уровня жизни, демократии и процветания: Израиль, Япония, Макао и «четыре азиатских тигра» Республика Корея, Китайская Республика (Тайвань), Гонконг, Сингапур. Не менее высокого уровня жизни достигли также крупные экспортёры нефти: Бруней-Даруссалам и страны Персидского залива (ОАЭ, Бахрейн, Катар, Кувейт, Саудовская Аравия, Оман). Относительно высокого уровня жизни достигли Турция, Малайзия и КНР.

Критика 
Часто в подтверждение теории дихотомии «Восток — Запад» различные псевдоучёные социологи, политики и просто обычные люди любят приводить известный оборот из «Баллады о Востоке и Западе» английского писателя Джозефа Редьярда Киплинга, но в укороченным и вырванном из контекста виде, тем самым искажая его первоначальный смысл о равенстве всех людей и их подобности друг другу:

«О, Запад есть Запад, Восток есть Восток, и с мест они не сойдут,

Пока не предстанет Небо с Землей на Страшный Господень Суд.

Но нет Востока, и Запада нет, что — племя, родина, род,

Если сильный с сильным лицом к лицу,

У края земли встает?»

Примечания

Литература 

 Арсеньев Н. C. Об относительности некоторых аспектов дихотомии в модели «Восток — Запад» // Nauka.me. — 2020. — 4 выпуск 2020. Конференция "Взаимосвязи и особенности развития мировых цивилизаций". — DOI 10.18254/S241328880013308-2.
 Байдаров Е. У. Проблемы дихотомии «Запад-Восток», «Восток-Запад» в глобалистике // Credo New. — 2007. — № 4.
 Панарин А. С. Глава I. Концепция двуполушарной структуры мира: смысл дихотомии Восток-Запад // Философия истории: Учебное пособие / Под ред. проф. А. С. Панарина. — М.: Гардарики, 1999. — 432 с. — ISBN 5-8297-0020-4.
 Терин Д. Ф.  // Социологический журнал. — 2001. — № 4.

Культурология
Социология